Katarzyna Piter era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Inés Ferrer Suárez.

Il singolare del torneo di tennis Flanders Ladies Trophy Koksijde 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Kiki Bertens che ha battuto in finale Elica Kostova 6–2, 6–1.

Teste di serie

  Kiki Bertens (campionessa)
  Elica Kostova (finale)
  Alizé Lim (primo turno)
  Sarah Gronert (secondo turno)

 Bibiane Schoofs (semifinali)
 Audrey Bergot (quarti di finale)
 Annalisa Bona (semifinali)
 Anna Remondina (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Flanders Ladies Trophy Koksijde 2011